Кальвет () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кальвет, Жерард (род. 1976) — андоррский футболист, защитник. Выступал за клуб «Сео-де-Уржель».
 Кальвет, Франсиско (1921—2001) — испанский футболист.

Прочее 
 Дом Кальвет — частный жилой дом, построенный в Барселоне по заказу вдовы текстильного фабриканта Пере Мартира Кальвета-и-Карбонеля. См. также 
 Кальве